Möhl ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Möhl (1867–1944), deutscher Offizier
 Carolina Müller-Möhl (* 1968), Schweizer Investorin und Philanthropin
 Ernst Müller-Möhl (1957–2000), Schweizer Bankier und Investor
 Friedrich Karl Möhl (1875–1957), deutscher Journalist
 Hugo Möhl (1893–1974), deutscher Kunstmaler
 Jakob Möhl (1846–1916), Münchner Hofgartendirektor
 Valentin Möhl (1772–1844), deutscher Politiker
 Werner Möhl (1927–2013), deutscher Politiker

Möhl bezeichnet folgende Unternehmen:
 Mosterei Möhl, Schweizer Getränkehersteller in Stachen bei Arbon, siehe Abschnitt Wirtschaft im Artikel Stachen 

Siehe auch:
 Möhlstraße, Innerortsstraße im Stadtteil Bogenhausen von München
 Meul